Les 500 miles d'Indianapolis 2019 (en anglais : ) est un événement de l'IndyCar Series se déroulant le  sur l'Indianapolis Motor Speedway. La course se déroule sur  de circuit, soit . Il s'agit du premier événement et de la sixième course de la saison 2019 d'IndyCar Series.

Grille de départ 
(R) = Rookie aux 500 miles d'Indianapolis; (V) = Ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis

Non qualifiés

Classement de la course

Notes et références

Notes

Références

Article connexe 
 IndyCar Series 2019

Liens externes 
  de l'IndyCar

Indianapolis 500
Sport automobile en 2019
Sport aux États-Unis en mai 2019